Der Ellesse Grand Prix 1986 war ein Tennisturnier der Damen in Perugia. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 7. bis 11. Juli 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Perugia